Cortiço — habitação coletiva de população pobre (Brasil)
Cortiços (Macedo de Cavaleiros) — freguesia portuguesa

Ficção
O Cortiço — romance de Aluísio Azevedo
O Cortiço (1945) — filme de Luís de Barros
O Cortiço (1978), filme Betty Faria e Mário Gomes

Desambiguação